«Пэт и Майк» () — кинокомедия 1952 года, главные роли в которой исполнили Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси.

Сюжет 
Пэт работает инструктором по физкультуре в одном из колледжей южной Калифорнии и показывает отличные результаты в различных видах спорта. Но на пути к её успеху встала одна проблема: когда жених приходит смотреть, как будущая невеста участвует в соревнованиях, та просто разваливается на части, сбивается с темпа и постоянно проигрывает.

И вот однажды она знакомится с Майком, который работает менеджером по спорту: очень хорошим психологом и тренером. Он сразу примечает её талант и убеждает заняться спортом профессионально. Благодаря этим тренировкам она смогла себя реализовать. Пэт выигрывает турниры по гольфу и теннису один за другим, постепенно влюбляясь в своего тренера…

В ролях 
 Спенсер Трейси — Майк Конован
 Кэтрин Хепберн — Пэт Пембертон
 Чарльз Бронсон — Генри Таслинг
 Альдо Рэй — Дэйви Хако
 Сэмми Уайт — Барни Грау
 Джим Бакус — Чарльз Барри

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы США 1952 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1952 года
Фильмы о гольфе
Фильмы MGM